Cudicini est un patronyme porté notamment par :

 Carlo Cudicini (1973-), footballeur italien ;
 Fabio Cudicini (1935-), joueur italien de football, ayant occupé le poste de gardien de but.